Die Saison 1983/84 der 2. Eishockey-Bundesliga war die elfte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse. Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Liga wieder zweigleisig ausgetragen, lediglich der EHC Essen-West schaffte in der abschließenden Relegationsrunde zur Bundesliga den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Der EC Peiting und der EC Oberstdorf mussten in die Oberliga absteigen, während sich der Hamburger SV freiwillig aus der Liga zurückzog.

Voraussetzungen

Teilnehmer

Modus 
Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Liga wieder zweigleisig ausgetragen. Die Gruppe Nord startete mit neun Mannschaften, am Spielbetrieb der Gruppe Süd nahmen zehn Vereine teil. Zunächst wurde eine Vorrunde in Form einer Doppelrunde ausgespielt, sodass jeder Verein jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gegen die übrigen Mannschaften seiner Gruppe bestritt. Anschließend nahmen die besten sechs Teams beider Gruppen an der Endrunde teil, während die restlichen Mannschaften in den Relegationsrunden im Norden und im Süden um ihren Startplatz in der Liga spielen mussten.

Die Endrunde wurde in Form von zwei Gruppen als Einfachrunde ausgespielt, wonach die beiden besten Mannschaften an der Relegationsrunde zur Bundesliga teilnahmen. Die Relegationsrunde wurde im Norden in einer und im Süden in zwei Gruppen gespielt.

Vorrunde

Nord

Abschlusstabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Endrunde,       = Relegation.

Der RSC Bremerhaven stellte nach 6 Spielen (20:58 Tore, 0:12 Punkte) den Spielbetrieb ein.

Beste Scorer

Süd

Abschlusstabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling, (A) = Absteiger aus der Bundesliga
Erläuterungen:       = Endrunde,       = Relegation.

Beste Scorer

Endrunde

Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Relegationsrunde zur Bundesliga,       = Saison beendet.

Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Relegationsrunde zur Bundesliga,       = Saison beendet.

Relegation 
→ Für die Relegation zur Eishockey-Bundesliga siehe Eishockey-Bundesliga 1983/84#Relegationsrunde

Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga,       = Rückzug.

Süd

Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Weblinks

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 1983/84